Обсерватория Бресайда () ― бывшая частная астрономическая обсерватория. В 2003―2010 годах принадлежала и управлялась администрацией Университета штата Аризона. Расположена в пяти милях к западу от города Флагстафф, штат Аризона, возле Военно-морской обсерватории США.  

Обсерватория Бресайда состоит из двух зданий: здания, где располагается телескоп, и здания, откуда осуществляется управление телескопом. В первом здании расположен 16-дюймовый телескоп Cassegrain Reflector. Он управляется либо из второго, либо прямо из университета посредством компьютерной программы.

История 
Обсерватория была основана в 1976 году Робертом Фридом, отставным капитаном авиакомпании Delta Air Lines. Случайная встреча с сэром Патриком Муром вдохновила его на то, чтобы превратить свое астрономическое хобби в нечто более серьёзное. Обсерватория была создана как частный действующий фонд. После смерти мистера Фрида в 2003 году университет взял на себя обязательство сохранить обсерваторию открытой в качестве учебного и исследовательского центра.

Однако уже вскоре после этого, весной 2010 года, купол и телескоп обсерватории были проданы одному покупателю за пределами штата, который перенёс всё оборудование к себе домой. Таким образом, обсерватория фактически прекратила своё существование.

Ссылки 
 
 
 

Астрономические обсерватории Аризоны
Здания и сооружения Флагстаффа (Аризона)